Шеховцо́в — прізвище російського походження.

Відомі носії

Жінки 
 Шеховцова Олена Миколаївна (* 1972) — українська стрибунка в довжину. Учасниця двох Олімпіад.

Чоловіки 
 Шеховцов Антон Володимирович — українськи політолог, дослідник праворадикалних проросійських рухів.
 Шеховцов Анатолій Федорович — заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння ХПІ з 1970 по 2001 р.
 Шеховцов Дмитро Ігорович — український футзаліст
 Шеховцов Іван Авксентійович — заслужений архітектор УРСР.
 Шеховцов Олександр Васильович — лейтенант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Шеховцов Олексій Дмитрович — народний депутат України І, ІІ та ІІІ скликань.
 Шеховцов Володимир Вікторович — футболіст.

Див. також 
 Шаховцов Віталій Іванович

Російські прізвища